Ulule è un sito web francese di finanziamento collettivo creato da Alexandre Boucherot e Thomas Grange il 5 ottobre 2010 con sede a Parigi.
Ulule ha uffici a Parigi, Barcellona e Montréal.

Progetti di rilievo 

« Noob, le film ! », raggiungendo una donazione complessiva di 681.046 euro, diventa il progetto di finanziamento partecipativo ad aver raccolto più fondi in Europa.

Il progetto Nice-Matin, dopo aver raccolto 376.275 euro con la partecipazione di 2733 finanziatori, viene menzionato dalla stampa locale .

Il restauro, per il musée d'Orsay, del capolavoro di Gustave Courbet, L'atelier del pittore, è un altro esempio di un progetto notevolmente commentato dai media francesi e stranieri avendo ottenuto il 517% dell'obiettivo richiesto, per un totale di 155.374 euro raccolti.

Note

Collegamenti esterni 

  Ulule Francia
  Statistiche del sito
  Documentazione API

Crowdfunding
Siti web